Премия «Спутник» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — комедия или мюзикл, присуждаемая Международной пресс-академией, вручается ежегодно с 1996 года.

За все время существования премии ее получили 24 актрисы. Актриса Селена Гомес — последняя на данный момент обладательница премии, она получила её за роль Мэйбл Моры в сериале «Убийства в одном здании». Актриса Тейлор Шиллинг является обладательницей большинства наград за лучшую женскую роль в комедийном телесериале; она получала её трижды за роль Пайпер Чепмен в сериале «Оранжевый — хит сезона». Актриса Джулия Луи-Дрейфус восемь раз номинировалась на эту премию, что является рекордным количеством номинаций в данной категории.

Лауреаты и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Спутник» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — комедия или мюзикл.

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным синим шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — комедия или мюзикл
 Премия «Эмми» за лучшую женскую роль в комедийном телесериале
 Премия Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в комедийном сериале
 Премия Ассоциации телевизионных критиков за личные достижения в комедии

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 
 Списки победителей на сайте imdb 

Премия «Спутник»
Списки актрис
Награды актрисам